Hermann Bauch ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bauch (Mundartdichter) (1856–1924), deutscher Mundartdichter
 Hermann Bauch (Maler) (1929–2006), österreichischer Maler